Svenska mästerskapet i ishockey 1930. Året hade varit milt och serierna hade inte kunnat spelas färdigt, men SM lyckades spelas färdigt under två veckor i februari. AIK som var nykomlingar i näst högsta divisionen – Klass I – tog sig sensationellt i SM-final. Bakgrunden var att de genomfört den största värvningskampanjen dittills inom svensk ishockey med sex nya spelare och endast en som kvarstod från AIK:s lag 1929. Finalen 27 februari på Stockholms stadion vanns av IK Göta med 2–0 inför  åskådare.

Matchträd

Matcher
Första omgången
18 februari: UoIF Matteuspojkarna–IK Hermes 4–0

Andra omgången
21 februari: Södertälje SK–Nacka SK 1–0
24 februari: AIK–Karlbergs BK 7–0
24 februari: IK Göta–Hammarby IF 3–0
24 februari: Djurgårdens IF–UoIF Matteuspojkarna 3–1

Semifinaler
25 februari: Södertälje SK–AIK 2–3
25 februari: IK Göta–Djurgårdens IF 3–1

Final
27 februari: IK Göta–AIK 2–0

Se även
 Elitserien i ishockey 1929/1930
 Klass I i ishockey 1929/1930

Källor

1930 i Sverige
Ishockeysäsongen 1929/1930
1930